Furth ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Furth (1934–2022), US-amerikanische Historikerin
 George Furth (1932–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Hans G. Furth (1920–1999), österreichischer Psychologe und Hochschullehrer
 Harold Furth (1930–2002), US-amerikanischer Physiker österreichischer Herkunft 
 Reinhold Furth (1893–1979), tschechisch-britischer Physiker, siehe Reinhold Fürth
 Sol Furth (1907–1990), US-amerikanischer Dreispringer

Furth heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Furth im Wald, Stadt im Landkreis Cham, Bayern
 Furth (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Furth an der Triesting, Gemeinde im Bezirk Baden, Niederösterreich
 Furth bei Göttweig, Marktgemeinde im Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Ortsteile in Deutschland:
 Furth (Albaching), Teil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Furth (Amerang), Teil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Furth (Ampfing), Teil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Furth (Bodenkirchen), Teil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Furth (Bogen), Teil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Furth (Degernbach), ehemaliger Teil der ehemaligen Gemeinde Degernbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Furth (Dietersburg), Teil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Furth (Emmering), Teil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Furth (Falkenberg), Teil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Furth (Fridolfing), Teil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Furth (Grafenau), Teil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Furth (Grattersdorf), Teil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Furth (Hebertsfelden), Teil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Furth (Hengersberg), Teil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Furth (Mengkofen), Teil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Furth (Neumarkt-Sankt Veit), Teil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Furth (Niedertaufkirchen), Teil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Furth (Oberhaching), Teil der Gemeinde Oberhaching, Landkreis München, Bayern
 Furth (Pleiskirchen), Teil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Furth (Polling), Teil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Furth (Reichertsheim), Teil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Furth (Rottenburg an der Laaber), Teil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Furth (Rudelzhausen), Teil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Furth (Schwanstetten), Teil des Marktes Schwanstetten, Landkreis Roth, Bayern
 Furth (Tittmoning), Teil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Furth (Triftern), Teil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Furth (Unterreit), Teil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Furth (Zachenberg), Teil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern

 Furth (Kürten), Teil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Furth (Langenfeld), Teil von Langenfeld, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Furth (Neuss), Stadtteil von Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Furth (Ulmen), Stadtteil von Ulmen, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Chemnitz-Furth, Stadtteil von Chemnitz, Sachsen

Gemeindeteile in Österreich:
 Furth (Gemeinde Böheimkirchen), Katastralgemeinde von Böheimkirchen, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Furth (Gemeinde Gloggnitz), Stadtteil von Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Furth (Gemeinde Göllersdorf), Katastralgemeinde von Göllersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Furth (Gemeinde Kirnberg), Katastralgemeinde von Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Furth (Gemeinde Maria Anzbach), Ortschaft von Maria Anzbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Furth (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

 Furth (Gemeinde Grünburg), Ort bei Grünburg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Furth (Gemeinde Schalchen), Katastralgemeinde von Schalchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Furth (Gemeinde Schwertberg), Ortsteil von Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Furth (Gemeinde Senftenbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Senftenbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Furth (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft von St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Furth (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Furth-Pfaffing, Ortschaft von Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Furth (Gemeinde Wallern), Ortschaft von Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

 Furth (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Furth (Gemeinde Gaishorn), Katastralgemeinde von Gaishorn am See, Bezirk Liezen, Steiermark
 Furth (Gemeinde Sankt Peter), Ortschaft von Sankt Peter ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Furth (Gemeinde Söding-Sankt Johann), ehemalige Rotte in der heutigen Gemeinde Söding-Sankt Johann, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Orte in der Schweiz:
 Uors, Region Surselva, Kanton Graubünden (früherer dt. Name, Ortsteil von Lumnezia)

Sonstiges
 Furth (Berg), eine Bergklasse im Vereinigten Königreich

Siehe auch:
 Furt
 Fürth